

Persone
 Jennifer Staley Hoad, detta Jenny (1934) – ex tennista australiana
 Lew Hoad, propr. Lewis Alan Hoad (1934-1994) – tennista australiano
 Sid Hoad, propr. Sidney James Hoad (1890-1973) – calciatore inglese

Altro
 Tom Hoad Cup – evento internazionale di pallanuoto